КБТМ 

 Конструкторское бюро точного машиностроения имени А. Э. Нудельмана — российское предприятие в Москве по производству систем и комплексов вооружения и военной техники.
 Конструкторское бюро транспортного машиностроения — название до 2014 года Омского завода транспортного машиностроения, российского оборонного предприятия.
 Конструкторское бюро транспортного машиностроения — российское ракетно-космическое предприятие в Москве, филиал ЦЭНКИ.